Vila San Đovani ima više značenja:
 Vila San Đovani (Bolonja)
 Vila San Đovani (Peskara)
 Vila San Đovani